Маргарет Хендри (1924 — 1990) — науруанская писательница и поэтесса. 

Автор слов «Nauru Bwiema» («Науру, родина наша»)— Гимн государства Науру, официального принятого и утвержденного после обретения независимости 31 января 1968 году . Музыку гимна написал австралийский композитор Лоуренс Генри Хикс.

Маргарет Хендри — одна из наиболее известных писательниц Науру, писавшая на коренном науруанском языке жителей государства.

Примечания

Ссылки 
 Anthem of Nauru
 National Anthems of the World, 10th Edition; Cassell; 10th edition (August 29, 2002); p. 391; ISBN 978-0-304-36382-7

Поэты Науру
Писатели Науру
Поэты — авторы гимнов